Mušalež je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Poreča, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 222 stanovnika te 67 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 366 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji